El término Zavodskói (Заводской) puede referirse a:

Zavodskói (Altai), localidad del krai de Altai, en Rusia.
Zavodskói (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia.
Zavodskói (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zavodskói (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zavodskói (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Zavodskói (Vsévolozhsk, Leningrado), localidad del raión de Vsévolozhsk del óblast de Leningrado, en Rusia.
Zavodskói (Vyborg, Leningrado), localidad del raión de Vyborg del óblast de Leningrado, en Rusia.
Zavodskói (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Zavodskói (Mari-El), localidad de la república de Mari-El, en Rusia.
Zavodskói (Osetia del Norte), localidad de la república de Osetia del Norte - Alania, en Rusia.
Zavodskói (Besónovka, Penza), localidad del raión de Bésonovka del óblast de Penza, en Rusia.
Zavodskói (Mokshán, Penza), localidad del raión de Mokshán del óblast de Penza, en Rusia.
Zavodskói (Zeméchtino, Penza), localidad del raión de Zeméchtino del óblast de Penza, en Rusia.
Zavodskói (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Zavodskói (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Zavodskói (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Zavodskói (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.
Zavodskói (Tomsk), localidad del óblast de Tomsk, en Rusia.
Zavodskói (Tver), localidad del óblast de Tver, en Rusia.
Zavodskói (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Zavodskói (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Zavodskói (Yaroslavl), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.